Dmitri Kramarenko ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Kramarenko (Fußballspieler) (* 1974), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Dmitri Kramarenko (Eishockeyspieler) (* 1979), kasachischer Eishockeyspieler und -trainer